

Дани сећања 

580-е п. н. е.